Мировая лига водного поло среди мужских команд 2012 года — одиннадцатый розыгрыш соревнования, проходивший с ноября 2011 года по июнь 2012 года. После отборочных матчей в континентальных группах 8 команд прошли квалификацию в финальный турнир — Суперфинал, который прошёл 12—17 июня 2012 года в Центральном плавательном бассейне в городе Алма-Ате (Казахстан). Победители мировой лиги 2011 года — сборная Сербии не приняла участие в турнире.

Победителем турнира впервые стала сборная Хорватии, обыгравшая в финале команду Испании в серии послематчевых пенальти. Третье место заняли итальянцы, победившие в матче за «бронзу» сборную США.

Отборочный турнир

Американская лига

Лига Азии и Океании 
Первый круг соревнований прошёл 3—5 мая 2012 года в Шанхайском спортивном центре «Восток» в городе Шанхай (Китай), второй круг — 8—10 мая в международном плавательном центре города Тиба (Япония). Казахстан квалифицировался в Суперфинал как принимающая сторона. Китай опередил Японию по сумме личных встреч.

Европейская лига

Группа A

Группа B

Группа C 

Поскольку 3 команды в группе набрали одинаковое количество очков, для выявления команды, занявшей первое место в группе учитывались только матчи между этими тремя сборными.

Суперфинал

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

5—8 место

Полуфиналы

Финалы 
 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

 Матч за 3-е место

 Матч за 1-е место

Итоговое положение

Примечания 

Мировая лига водного поло
2012 год в водном поло
Спорт в Казахстане в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате